Esteves ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Esteves (* 1976), osttimoresischer Fußballspieler
 Armando Esteves Domingues (* 1957), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Angra
 Eddie Esteves Pereira (* 1939), brasilianischer Botaniker
 Emílio Lúcio Esteves (1883–1943), brasilianischer General
 Francisco Esteves Dias (1920–1977), portugiesischer Ordensgeistlicher, Bischof von Luso
 Gonçalo Esteves (* 2004), portugiesischer Fußballspieler
 Horacio Esteves (1941–1996), venezolanischer Sprinter
 Imara Esteves Ribalta (* 1978), kubanische Beachvolleyballspielerin
 João Afonso Esteves (de Azambuja) (ca. 1340–1415), portugiesischer Geistlicher, Erzbischof von Lissabon und Pseudokardinal
 João Paulo Esteves da Silva (* 1961), portugiesischer Jazzpianist und -komponist
 Maria da Assunção Esteves (* 1956), portugiesische Politikerin
 Tomás Esteves (* 2002), portugiesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Estevez